Navatalgordo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navatalgordo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navatalgordo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar